Alster kan avse:

 Alster – en tätort i Karlstads kommun
 Alsters socken – socken i Värmland i Väse härad
 Alsters kyrkby –  kyrkbyn i Alsters socken 
 Alsters landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1951
 Alsters församling – en tidigare församling i Karlstads stift –2006
 Alsters kyrka – en träkyrka belägen i Alsters kyrkby
 Alsters distrikt – ett distrikt i Karlstads kommun 2016–
 Alsters herrgård – en herrgårdsbyggnad i Alster
 Alster (flod) – en flod i norra Tyskland
 Alster – en stunds texter – en bok av Claes Eriksson
 Alster – en i Sverige ganska sällsynt förekommande växt, se Benved
 Alster - begrepp för konstnärliga verk
 Alster - ett svenskt mjukvaruutvecklingsbolag och Internetkonsult

Se även 
 Alstern – flera sjöar
 Alsterån
 Alsterälven
 Alsterbro
 Alstermo